Сабашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Сабашвили, Михаил Николаевич (1900—1979) — грузинский советский учёный-почвовед. Академик АН Грузинской ССР. 
 Сабашвили, Пармен Иванович (1883—1937) — грузинский социал-революционер. Член Национального Совета Грузии. Юрист по профессии.
 Серапион Сабашвили — поэт XV-XVI веков